Žabie pleso je část pojmenování několika ples ve Vysokých Tatrách na Slovensku:
 plesa v Javorové dolině
 Žabie Javorové pleso
 Malé Žabie Javorové pleso
 plesa v Bielovodské dolině
 Nižné Bielovodské Žabie pleso
 Vyšné Bielovodské Žabie pleso
 plesa v Mengusovské dolině
 Malé Žabie pleso Mengusovské
 Veľké Žabie pleso Mengusovské
 Vyšné Žabie pleso Mengusovské
 plesa v Dolině Rybiego Potoku
 Żabie Oko
 Małe Żabie Oko
 pliesko v Roháčske dolině
 Žabie pliesko